Сяо (Xiāo) — китайская фамилия (клан).

蕭 / 萧 — полынь. (ср. Ай)
 Сяо, Джозефин (род. 1947) — гонконгская кинематографистка, лауреат ряда кинопремий.

Известные носители фамилии Сяо 萧 
 Гао-ди (кит. 高帝, 427—482) личное имя Сяо Даочэн (кит. 蕭道成) — китайский император периода Южных и Северных Династий, основатель новой Южной Династии Южная Ци происходил из рода Сяо, был дальним родственником Сяо Яня, будущего императора династии Лян.
 Сяо Янь 蕭衍 (Лян У-ди) — основатель южнокитайской династии Лян (502—556).
 Сяо Хун (萧红, пиньинь: Xiāo Hóng; 1 июня 1911 — 22 января 1942) — известная китайская писательница и поэтесса.
 Сяо Цзе (кит. 肖 捷, род. июнь 1957) — китайский государственный деятель, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП с 10 марта 2023 года.
 Эми Сяо 萧三, (наст. имя Сяо Аймэи, в СССР известен как Сяо Сань , Сяо Цзычжан / Siao Tzu-chang; 10 октября 1896, Хунань — 4 февраля 1983) — китайский революционер, поэт, писатель-публицист, литературный критик, главный редактор ряда журналов; автор текста китайского «Интернационала» (1923) и других поэтических переводов, в том числе на русский язык. Был широко известен в СССР. Член КПК с 1921
 Бэй Фан — (北方, настоящее имя Сяо Юань 萧元, род. ноябрь 1957, Чанша) — китайский писатель и литературный критик.

Сяо 小 
(«малый, малыш» — как правило, в прозвищах)

 Сяо Шэньян (小沈阳, настоящее имя — Шэнь Хэ 沈鹤, род. 7 мая 1981) — китайский эстрадный певец, актёр.

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае